Albeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albeta (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Albeta (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar